Леони́д Ко́стин:
 Костин, Леонид Алексеевич (1922—2016) — советский государственный деятель, специалист по экономике труда.
 Костин, Леонид Николаевич (1924—1971) — Герой Советского Союза.